Алексе́й Чиче́рин:
 Чичерин, Алексей Владимирович (1899/1900—1989) — русский поэт и литературовед.
 Чичерин, Алексей Николаевич (1894—1960) — русский поэт-футурист и конструктивист.